L'arbre généalogique ci-dessous reconstitue les unions dynastiques de la lignée des Bourbons de France, de  à , ainsi que d'une partie des branches collatérales. Son but n'est pas l'exhaustivité mais un aperçu des alliances entre les différentes familles royales d'Europe du .

Pour la généalogie complète, voir Arbre généalogique des Bourbons avant Henri IV et Arbre généalogique des Bourbons.

Notes et références 

Dauphin de France
Monarque d'Espagne
Roi d'Italie
Empereur romain germanique